

Geografia

Haddon, Victoria

Haddon, Cambridgeshire, Inghilterra

Haddon, New Jersey